Contex est la marque de préservatifs du groupe Avk Polypharm. Société fondée en 1997, elle s'est implantée en France en 2004. En 2006, la marque est présente dans 12 pays, N°1 en Russie.

Lien externe
www.contex-online.fr Site de la marque

Entreprise fondée en 1997
Marque d'hygiène
Contraception
Préservatif